Сборная Чехии по регби () представляет Чешскую Республику в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда дебютировала на международной арене в 1993 году, до этого чешские и словацкие регбисты представляли сборную Чехословакии. Свой первый матч независимая чешская сборная провела с оппонентами из Андорры и уступила (3:6). Сборная Чехии выступает в дивизионе 1B Кубка европейских наций. Чешские регбисты принимали участие в отборочных играх к чемпионатам мира с 1995 года, однако ни разу не выходили в финальную часть мирового первенства. Сборная управляется Чешским регбийным союзом ().

Большинство регбистов Чехии обладают любительским статусом, тем не менее, несколько спортсменов выступают на профессиональном уровне во Франции. Наиболее ярким представителем этой группы является Мартин Ягр, выступавший за французские «Тулон» и «Бордо-Бегль». Также широко известен Ян Махачек, игравший за валлийские «Ньюпорт Гвент Дрэгонс» и «Понтиприт», английский «Сейл Шаркс» и французский «Монферран».

В 2005 году сборная приняла в Праге австралийскую команду «Уаратаз», выступающую в чемпионате Супер Регби. Гости разгромили чехов со счётом 94:3. Ещё один примечательный матч состоялся в Праге в декабре 2009 года. Чешские регбисты принимали более сильных соперников из сборной Гонконга и выиграли со счётом 17:5. Данная встреча стала последней в составе сборной для Антонина Брабеца, Яна Махачека, Яна Освальда, Павла Сырового,  и Яна Жилы.

Результаты 
По состоянию на 28 февраля 2013 года.

Тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чешского регбийного союза

Чехия
Регби в Чехии
Регби